Unicum – węgierski likier ziołowy
 Unicum – czwarty singel niemieckiego DJ-a i producenta – Tomcrafta, wydany w 1996
 Desa Unicum – polskie przedsiębiorstwo obracające dziełami sztuki